Röltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Röltjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 685415-141692), sjö i Härjedalens kommun,  (5,27 ha)
Röltjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 686550-142450), sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn